«Энергобезопасность и энергосбережение» — научно-технический иллюстрированный журнал. Выходит 1 раз в 2 месяца. Распространяется по всем регионам России и странам ближнего и дальнего зарубежья.

На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.

Журнал включён в Перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), реферируется ВИНИТИ РАН. С 2011 года журнал включён в международную базу данных Ulrich's Periodicals Directory.

История 
 2005 — основан журнал «Энергобезопасность в документах и фактах».
 2008 — журнал «Энергобезопасность в документах и фактах» получает новое название «Энергобезопасность и энергосбережение».

Редакция журнала 
 Главный редактор: Зернес Светлана Павловна, помощник ректора по связям с общественностью, член Международной федерации журналистов, ассоциации «Женщины в науке и образовании», The International Science Writers Association.
 Научный редактор: Лещинская Тамара Борисовна, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат премии правительства РФ в области образования.

Разделы 
 Электробезопасность
 Энергосбережение
 Охрана труда
 Подготовка персонала
 Экологическая безопасность
 Промышленная безопасность
 Пожарная безопасность
 Теплоэнергетика
 Новые технологии и изобретения

Приложение к журналу 
Приложение к журналу — сборник «Информационные материалы по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок» — выходит раз в 3 месяца.

В сборнике освещаются нормативно-правовые вопросы в части технического регулирования и саморегулирования, проектирования электроустановок, сообщается о разработке новых нормативных документов, публикуются технические циркуляры с комментариями разработчиков. Для выпуска сборника привлекаются ведущие специалисты Ростехнадзора, Федерального агентства по метрологии и техническому регулированию, проектных и научно-исследовательских институтов, департамента строительства Минрегионразвития, ФГУ ВНИИПО МЧС России, заводов-изготовителей электротехнической продукции.

Достижения 
Издание является лауреатом Национальной экологической премии, премии «Российский энергетический Олимп», лауреатом конкурса проектов социально-экономической значимости в образовании, культуре и экологии, федеральным лауреатом Всероссийского конкурса «Отечество» в номинации «Энергетическая безопасность России» и др. конкурсов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала: endf.ru
 Блог журнала: sberegai.livejournal.com
 Твиттер: twitter.com/sberegai
 Электронные версии статей: elibrary.ru

Инженерные журналы
Журналы ВАК Минобрнауки России